Дельта Змеи (δ Змеи, Delta Serpentis, δ Serpentis, сокращ. Del Ser, δ Sgr) — двойная звезда в экваториальном созвездии Змеи, сама звезда принадлежит к астеризму «Голова змеи» (). Дельта Змеи имеет видимую звёздную величину +3,8m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом даже на внутригородском небе (). Хотя звезда и имеет обозначение Дельта (4-я буква греческого алфавита), однако сама звезда — 7-я по яркости в созвездии.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 80° ю. ш., то есть, видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время для наблюдения — май.

Дельта Змеи движется с гораздо большей скоростью относительно Солнца, чем остальные звёзды: её радиальная гелиоцентрическая скорость: , что почти в 4 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. По небосводу звезда движется на северо-запад.

Имя звезды 
Дельта Змеи (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. У звезды также есть обозначение, данное Флемстидом — 13 Змеи (). Обозначения остальных компонентов как Дельта Змеи A, B, С, E и CD вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Дельта Змеи является членом арабского астеризма ан-Насак аль-Ямани (), что в переводе обозначает «Южная линия» в полном астеризме ан-Насакана, что в переводе обозначает «Две линии», наряду с Альфа Змеи (Уникалхай), Эпсилон Змеи, Эпсилон Змееносца (Yed Posterior), Дельта Змееносца (Yed Prior), Дзета Змееносца и Гамма Змееносца.

Согласно сокращённому каталогу звёзд «Технический меморандум 33-507», содержащему 537 названий звёзд, названия аль-Насак аль-Ямани или Насак Ямани были названиями для двух звёзд: Дельта Змеи как Насак Ямани I и Эпсилон Змеи как Насак Ямани II.

В  звезда относится к астеризму  (), что означает «Правая стена небесного рынка», который представляет одиннадцать старых царств Китая, а также маркирует правую границу астеризма, состоящего из звёзд Бета Геркулеса, Гамма Геркулеса, Каппа Геркулеса, Гамма Змеи, Бета Змеи, Дельта Змеи, Альфа Змеи, Эпсилон Змеи, Эпсилон Змееносца, Дельта Змееносца и Дзета Змееносца. Следовательно, само название Дельта Змеи на китайском языке , () — «Шестая звезда правой стены небесного рынка» — , которая представляет царство Цинь (巴). Также звезда совместно с Тета Козерога и 30 Козерога (согласно версии Яна Ридпата) относится к созвездию .

Свойства звезды 
Дельта Змеи — является парой субгигантов спектрального класса F0IV что указывает на то, что водород в ядре звезды уже закончился и сейчас он «горит» во внешних оболочках звёзд. Также это указывает на то, что звёзды либо сошли, либо вот-вот сойдут с главной последовательности. Через телескоп Дельта Змеи видна как пара звёзд четвёртой (+ 4,14m) и пятой (+5.13m) величины, отделённые друг от друга на . Сама звёздная система похожа на Порриму в созвездии Девы. Наблюдение орбитального движения предполагает дистанцию между звёздами в  (в 9 раз больше расстояния от Плутона до Солнца) и период обращения . Если мы будет смотреть от Дельта Змеи А на Дельта Змеи В, то мы увидим звезду которая сияет с яркостью 330 Лун в полнолуние (то есть с яркостью почти в 0,1 % солнечной), а вот если мы будет смотреть от Дельта Змеи B от Дельта Змеи А, то она будет выглядеть почти в 3 раза ярче. Пара звёзд имеет общую массу системы , что, учитывая сложность наблюдения, находится в достаточном соответствии с тем, что получается из температуры и светимости, что позволяет предположить, что параметры орбиты являются разумными.
 
Дельта Змеи А излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около  (немного выше и больше похожа на температуру гиганта), что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет звезды спектрального класса F и делает её источником ультрафиолетового излучения. Хотя звезды имеют жёлто-белый цвет, из-за контрастных эффектов пожилые наблюдатели видят слабее голубовато-белого цвета. Дельта Змеи А имеет светимость порядка , в то время как Дельта Змеи А светит с яркостью в .

В 1922 году была предпринята попытка измерить радиус звезды Дельта Змеи А напрямую, однако, как мы знаем сегодня, эта попытка была неудачной: в то время её угловой размер был оценён в , а это значит, что на таком расстоянии её физический радиус равен . Из температуры и светимости звёзд, используя закон Стефана-Больцмана, можно узнать, что их радиус составляет ~ и ~ соответвенно. Из параметров орбиты и законов Кеплера, можно узнать, что массы звёзд равны  и  соответвенно.

Обе звезды начали свою жизнь приблизительно  назад, причём Дельта Змеи А, судя по её массе начала свою жизнь как бело-жёлтый карлик спектрального класса A0, чем-то похожий на Вегу, а Дельта Змеи B, судя по её массе начала свою жизнь как бело-жёлтый карлик спектрального класса A3, чем-то похожий на Фомальгаут. В настоящее время обе звезды находятся на грани превращения в красных гигантов. Единственное их отличие заключается в том, что Дельта Змеи А, будучи более массивной звездой, только что прекратила процесс синтеза водорода в ядре, в то время как Дельта Змеи B все ещё находится на последних стадиях синтеза.

Обе звезды вращаются с экваториальной скоростью порядка  (то есть со скоростью в почти в 40 раз больше солнечной). Дельта Змеи A требуется порядка , чтобы совершить полный оборот, а Дельта Змеи B, чтобы сделать то же самое требуется порядка .
 
Как более продвинутая и более массивная звезда, Дельта Змеи А демонстрирует переменность: во время наблюдений яркость звезды меняется на несколько сотых величин с периодами  и . Тип переменной определён как переменная звезда типа Дельты Щита, то есть пульсирующая переменная звезда, чья светимость резко меняется из-за радиальных и нерадиальных пульсаций поверхности звезды.

История изучения кратности звезды 
В 1819 году В. Я. Струве открыл, что Дельта Змеи является двойной звезды, то есть открыл компоненты A и B, и звезда вошла в каталоги как STF 1954. Затем в 1911 году у звезды были открыты 2 компонента (компонент AС, который был разрешён на пару звёзд CD). Затем в 2000 году у звезды Дельта Змеи пятый компонент AE и звезда вошла в каталоги как SMR 62. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды Дельта Змеи есть спутник пятой величины, находящийся на очень малом угловом расстоянии, которое он изменил, двигаясь по эллиптической орбите, в течение последних почти 200 лет и он, несомненно, настоящий компаньон. Рядом находится компонент «E» (компонент AE), звезда 15-й величины, находящийся на угловом расстоянии  у которой неизвестен ни параллакс, ни собственное движение. Также рядом мо звездой, находится пара слабых звёздочек 14-ой величины (компонент CD), находящийся на угловом расстоянии  у которой также неизвестен ни параллакс, ни собственное движение, но у неё известен каталожный номер — CCDM J15348+1033CD. Однако, скорее всего, ни компонент «E», ни пара звёзд CD в систему Дельта Змеи не входят.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Дельта Змеи

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Оптически-двойные звёзды